Brzeźnica (gemeente in powiat Wadowicki)
 Brzeźnica (gemeente in powiat Żagański)
 Brzeźnica (powiat Wadowicki)
 Brzeźnica (powiat Żagański)
 Brzeźnica (Subkarpaten)